

Espagne
 Ferrol, comarque en Galice
 Ferrol, ville principale de cette comarque

Philippines
Ferrol, localité de la province de Romblon